Szerafin Zsófia Sára (Kaposvár, 2005. március 14. –) magyar kajakos.

Sportpályafutása
A Kaposvár Water SC versenyzője. 2022. július 28-án a dániai Silkeborgban maratoni kajak egyesben ifjúsági Európa-bajnok lett. 2022. szeptember 29-én ezüstérmet szerzett kajak egyesben a portugáliai Ponte de Limában rendezett junior maratoni világbajnokságon.

Tanulmányai
Középiskolai tanulmányait a Nagyboldogasszony Római Katolikus Intézetben folytatja.

Magyar női kajakozók
2005-ben született személyek
Élő személyek
Kaposváriak